Sons of the Desert steht für:

 Sons of the Desert, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Laurel und Hardy: Die Wüstensöhne
 Sons of the Desert (Organisation), Vereinigung von Freunden des Komikerduos Stan Laurel und Oliver Hardy